Жвирблишки  — топоним:

Беларусь 
 Жвирблишки — деревня, Видзовский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Жвирблишки — деревня, Жупранский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область